Са́рра, Сара, Сора, Сарай (, сарра — ; , сара) — жена Авраама, первая из четырёх прародительниц еврейского народа.

Этимология имени 
По поводу этимологии имени «Сарра» у исследователей существуют различные мнения. В соответствии с наиболее распространённой точкой зрения «Сарра» означает «княгиня, владычица». В Аггаде имя Сарай интерпретируется как «княгиня своего народа», а изменение имени на Сарру — как наречение её «княгиней всего человечества».

В Библии и Талмуде 
В Библии Сарра названа невесткой отца Авраама, Фарры. В то же время в Библии Авраам говорит Авимелеху, что она — его единокровная сестра (то есть дочь Фарры, но не матери Авраама).

Талмуд отождествляет Сарру и Иску, тогда получается, что Сарра — дочь рано умершего Арана и, тем самым, племянница Авраама.

Сарра была не просто супругой Авраама, она играла важную роль в деле, которому посвятил себя её муж. Слова о том, что Авраам и Сарра (тогда ещё Аврам и Сара), покинув Ур Халдейский, прошли через Харран и взяли с собой , толкуются еврейскими комментаторами в смысле новообращённых, которые приняли новую веру, причём Авраам обращал мужчин, а Сарра — женщин.

Библия повествует о бесплодии Сарры (), подчёркивая непоколебимую веру Авраама в исполнение Божественного обещания многочисленного потомства (). Отчаявшись иметь собственных детей, Сарра дала Аврааму в наложницы свою служанку Агарь, чтобы та родила ему детей вместо неё (). Эта практика известна также у других древних народов Ближнего Востока (кодекс Хаммурапи, тексты из Нузи). Агарь родила Авраму сына Измаила ().

Бог объявляет Авраму, что Он даст ему сына от Сары, . Обещание Бога дать Авраму и Саре сына сопряжено с переименованием Аврама в Авраама и Сары (в иудаизме — Сарай) в Сарру и заключением с ним завета, который сопровождается символическим предписанием обрезания (). После этого Сарра родила Исаака в возрасте 90 лет.

Согласно Библии, Бог повелел Аврааму слушаться Сарру во всем, что она ему скажет (). Следуя этому указанию, Авраам выполнил требование Сары изгнать Измаила и Агарь — своего сына и его мать ().

Согласно Библии, Сарра умерла в возрасте 127 лет в Кирьят-Арбе (Хеврон), и Авраам похоронил её в пещере Махпела, которую он приобрёл у хетийца Ефрона (Эфрона), сына Цохара за четыреста шекелей серебром ().

В традиции 
Мхитар Айриванеци упоминает мать Сарры — Земруту.

По преданию, возле шатра Сарры всегда стояло Божественное облако. Сарра умерла от потрясения, когда Исаак рассказал матери о попытке отца принести его в жертву.

Мнения о Сарре 
По словам раввина Адина Штейнзальца:Сара — это не покорная жена, пассивно сопровождающая мужа, но личность с твёрдой волей и сильным характером, побуждавшим её принимать самостоятельные решения и осуществлять их, когда того требуют обстоятельства. Более того, во многих случаях Сара оказывается наставницей мужа.

Образ в кино

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Авраам
Иудаистическая мифология
Женщины Пятикнижия
Праматери (христианство)
Праматери (иудаизм)